Maria steht für:

 Maria, weiblicher Vorname
 Maria (Mutter Jesu), die Mutter Jesu
 Maria die Jüdin oder Maria Prophetissa, Begründerin der Alchemie
 Maria Magdalena, im Neuen Testament erwähnte Jüngerin
 Maria Kleophae, im Neuen Testament erwähnte Jüngerin
 Maria (Larchant), Skulptur in der Basilika St-Mathurin in Larchant, Frankreich
 Maria 1.0, konservative Initiative von römisch-katholischen Frauen
 Maria 2.0, Reforminitiative von römisch-katholischen Frauen
 Maria (1997), isländisch-deutscher Film von Einar Heimisson
 Maria (2003), rumänisch-deutscher Film von Călin Peter Netzer
 Maria (2019), philippinischer Film
 Maria (Atoll), Atoll der Austral-Inseln in Französisch-Polynesien
 Maria (Band), japanische J-Pop-Girlgroup
 Maria (Québec), Stadt in Kanada
 Maria (Schiff, 1860), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Maria (Schiff, 1881), Fischereiewer, Museumsschiff im Deutschen Museum in München
 Maria (Schiff, 1927), Fahrgastschiff
 Maria (Siquijor), Stadtgemeinde in der Provinz Siquijor, Philippinen
 (170) Maria, Asteroid des Hauptgürtels
 Maria am Ostbahnhof, Club in Berlin
 Maria Est, Atoll im Tuamotu-Archipel, Französisch-Polynesien
 Forschungsreaktor Maria in Otwock, Polen
 Grube Maria, Steinkohlenzeche in Alsdorf-Hoengen, Kreis Aachen
 Teich Maria, Niederösterreich
 Tropischer Wirbelsturm Maria
 Vila Maria, Dorf im Suco Rairobo, Osttimor
 Künstlername der Sängerin Maria Nalbandian
 die Pluralform dunkler Tiefebenen auf dem Mond, siehe Mare (Mond)
 ein freies, relationales Open-Source-Datenbankverwaltungssystem, siehe MariaDB

Maria ist der Familienname folgender Personen:

 Astolfo de Maria (1891–1946), italienischer Maler
 Bodo Maria (* 1943), deutscher Sänger
 Cara Santa Maria (* 1983), US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin
 Dominique Della-Maria (1769–1800), französischer Komponist
 Emi Maria (* 1987), japanische Sängerin
 Glória Maria (* 1949), brasilianische Journalistin, Reporterin und Moderatorin
 Jaroslav Maria (eigentlich Jaroslav Mayer; 1870–1942), tschechischer Schriftsteller
 Jaroslav Maria, Pseudonym von Waldemar Müller (Schriftsteller) (1871–1955), deutscher Schriftsteller
 José Augusto Traquina Maria (* 1954), portugiesischer Priester, Bischof von Santarém
 Márcia Maria (1944–2012), brasilianische Schauspielerin
 Michaël Maria (* 1995), niederländischer Fußballspieler curaçaoischer Abstammung
 Pia Maria, österreichische Sängerin
 Raquel Maria (Raquel Maria Cabrita dos Santos; 1946–2006), portugiesische Schauspielerin
 Tânia Maria (* 1948), brasilianische Jazzsängerin, Pianistin und Songschreiberin
 Tatjana Maria (* 1987), deutsche Tennisspielerin
 Thomas Walter Maria (* 1971), deutscher Jazz-Saxophonist und Sänger
 Victor Saúde Maria (1939–1999), guinea-bissauischer Politiker

Siehe auch:
 María
 Marie
 De Maria
 Di Maria
 Haus Maria
 Mordfall Maria Ladenburger
 Radio Maria
 Villa Maria
 Maria Creek